La Serie A 2019-2020 è stata la 31ª edizione del campionato nazionale di calcio a 5 di primo livello e la 37ª assoluta della categoria. La stagione regolare è iniziata il 21 settembre 2019 e si sarebbe dovuta concludere il 2 maggio 2020, prolungandosi fino al 12 giugno con la disputa dei play-off, ma è stata interrotta dalla pandemia di COVID-19. Su decisione della Divisione Calcio a cinque non è stato quindi assegnato il titolo italiano.

Regolamento 
Dopo 17 stagioni la Serie A ritorna ufficialmente a 16 squadre. Viste la mancate iscrizioni del  e del  sono state ripescate  e , mentre dalla Serie A2 2018-2019 sono state promosse , , ,  e . Il , inoltre, decide di spostare la propria sede, con conseguente cambio di denominazione, a Pescara.
A causa dell'insorgenza di alcuni casi di infezione da CoViD-19 in Italia sono state rinviate dapprima le partite previste dal 5 al 15 marzo e, successivamente, fino al 3 aprile (queste ultime inizialmente programmate a porte chiuse).
Visto il perdurare della situazione il campionato è stato dichiarato concluso, senza l'assegnazione del titolo di campione d'Italia, ma assegnando alla prima classificata al momento dell'interruzione il posto in UEFA Futsal Champions League 2020-2021. In caso di numero di partite impari tra squadre interessate al posto in Champions League si è applicata la media punti. In caso di ulteriore parità si sarebbe applicata la classifica avulsa (punti ottenuti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale, reti realizzate in generale, sorteggio), tenendo conto degli scontri diretti anche se questi fossero risultati incompleti.
Per definire le otto formazioni qualificate alla Coppa Italia, a parità di punteggio fra due o più squadre al termine del girone d'andata, la graduatoria è stata determinata in base alla classifica avulsa. Sarebbe rimasta immutata la formula dei play-off (le prime otto classificate accedono direttamente agli spareggi-scudetto). Inizialmente il numero di retrocessioni avrebbe dovuto essere di quattro, di cui una tramite play-out, disputato tra le squadre occupanti il 13º e il 12º posto a meno che fra esse non vi sarebbe stato un distacco di almeno 11 punti in classifica: successivamente allo stop forzato la Divisione Calcio a cinque ha deciso però di considerare altre possibilità per riempire possibili mancanze d'organico, giungendo alla decisione di mantenere solo tre retrocessioni, compensando così le tre promozioni dalla Serie A2. La società campione d'Italia avrebbe dovuto ottenere il diritto di partecipare alla UEFA Futsal Champions League 2020-2021. Per questa stagione il pallone ufficiale del campionato è stato Premier X Pro fornito da Nike, nuovo sponsor tecnico della Divisione Calcio a 5. Nelle gare del campionato di Serie A, comprese le gare dei play-off e play-out, è stato fatto obbligo alle società di impiegare almeno cinque giocatori formati in Italia cioè tesserati per la FIGC prima del compimento del diciottesimo anno di età. Nelle stesse gare è inoltre stato fatto obbligo di impiegare almeno giocatori che abbiano compiuto anagraficamente il 15º anno di età e almeno sette giocatori formati.

Avvenimenti

Sorteggio calendari 
Il calendari dei gironi sono stati resi noti venerdì 2 agosto sulle pagine social della Divisione Calcio a 5 e sulle edizioni del giorno successivo di Corriere dello Sport e Tuttosport, media partner della Divisione Calcio a 5.

Soste

Sospensione 
A causa dell'insorgenza di alcuni casi di infezione da COVID-19 in Italia sono state rinviate dapprima le partite previste dal 5 al 15 marzo e, successivamente, fino al 3 aprile (queste ultime inizialmente programmate a porte chiuse). Visto il prolungarsi dell'emergenza si è deciso un ulteriore sospensione prima fino al 13 aprile, poi fino al 4 maggio ed infine al 18 maggio. Durante il Consiglio Direttivo del 25 maggio si è deciso di concludere la stagione.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 

 Italservice qualificata alla UEFA Futsal Champions League 2020-2021.
  Arzignano e Latina retrocessi in Serie A2 2020-2021.
  Real Rieti non iscritto al campionato successivo;  CDM Genova retrocesso in Serie A2 2020-2021 ma successivamente ripescato; Latina non iscritto al campionato di Serie A2 2020-2021.

Calendario e risultati

Statistiche

Capoliste solitarie

Classifica marcatori

Record 
 Maggior numero di vittorie: Italservice (19)
 Minor numero di vittorie: Aniene (2)
 Maggior numero di pareggi: Aniene (8)
 Minor numero di pareggi: Latina (0)
 Maggior numero di sconfitte: Latina (19)
 Minor numero di sconfitte: Italservice (1)
 Miglior attacco: Italservice (113)
 Peggior attacco: Petrarca (46)
 Miglior difesa: Italservice (43)
 Peggior difesa: Latina (118)
 Miglior differenza reti: Italservice (+70)
 Peggior differenza reti: Latina (-63)
 Miglior serie positiva: Italservice (recupero 5ª, 8ª, 11ª-12ª, recupero 9ª, 13ª, recupero 10ª, 14ª-23ª) (17)
 Maggior numero di vittorie consecutive: Acqua & Sapone (10ª-21ª), Italservice (13ª, recupero 10ª, 14ª-23ª) (12)
 Maggior numero di sconfitte consecutive: Latina (11ª-17ª), CDM Genova (14ª-20ª), Petrarca (17ª-23ª) (7)
 Partita con maggiore scarto di gol: Aniene-Latina 9-0 (17ª) (9)
 Partita con più reti: Mantova-Sandro Abate 5-10 (10ª) (15)
 Maggior numero di reti in una giornata: 10ª (72)
 Minor numero di reti in una giornata: 11ª (43)

Supercoppa italiana 
La ventiduesima edizione della Supercoppa italiana ha opposto i campioni d'Italia dell'Italservice e i detentori della Coppa Italia dell'Acqua e Sapone.

Note

Voci correlate 
UEFA Futsal Champions League 2019-2020

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Campionato italiano di calcio a 5 Serie A
Calcio a 5 nel 2019
Calcio a 5 nel 2020